Cedar Point steht für:

 Cedar Point, Freizeitpark in Sandusky, Ohio, Vereinigte Staaten

Cedar Point ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Point (Alabama)
 Cedar Point (Colorado)
 Cedar Point (Florida)
 Cedar Point (Georgia)
 Cedar Point (Illinois)
 Cedar Point (Indiana)
 Cedar Point (Kansas)
 Cedar Point (Kentucky)
 Cedar Point (North Carolina)
 Cedar Point (Ohio)
 Cedar Point (Oregon)
 Cedar Point (Virginia)